Arce (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Frosinone;
In Spanje:
Arce (Cantabrië), een plaats in de regio Cantabrië.
Arce (Navarra), een gemeente in de regio Navarra.